est un nom porté par plusieurs souverains o dignitaire religieux et seigneurs, notamment :

 Pierre V, Patriarche Melchite d'Alexandrie vers 680
  (1837-1861), roi de Portugal de 1853 à 1861
  (mort en 1779), roi du Kongo de 1763 à 1764
  (mort en 1891), manikongo du Kongo de 1859 à 1891, parfois aussi appelé .
  (ava. 1190-1253), vicomte de Fenouillet de 1209 à 1248